Степанківська сільська рада — назва сільських рад в Україні та Білорусі

Степанківська сільська рада — Берестейська область, Жабинківський район

Степанківська сільська рада — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Степанківська сільська рада — Черкаська область, Черкаський район